Ускучевка:

 Ускучевка (приток Малой Маралихи) — река в Алтайском крае. 
 Ускучевка (приток Катуни) — река в Республике Алтай.

См. также 
 Большая Ускучевка
 Усть-Куча